Álvaro Mejía (1967-), est un coureur cycliste colombien.
 Alvaro Mejia (1982-), est un footballeur espagnol.